John Woodruff ist der Name folgender Personen:

* John Woodruff (Politiker) (1826–1868), US-amerikanischer Politiker
 John Woodruff (Leichtathlet) (1915–2007), US-amerikanischer Leichtathlet